Егор Егорович Нольтейн (; , Псков, Российская империя — 8 марта 1936, Руйиена, Латвия) — русский инженер путей сообщения, конструктор паровозов, учёный, педагог.

Биография
Родился в семье прибалтийских немцев выходцев из Дерпта Лифляндской губернии. Отец — доктор медицины, акушер-гинеколог Егор Данилович Нольтейн (; 1824-1868), мать — Ида Фёдоровна, в девичестве Тепфер (; 1829-1916), воспитательница в псковской Мариинской гимназии. Кроме Георга (Егора, Георгия) в семье воспитывались сёстры Ида (1855-1883), Аделаида (1857-1918) и брат Вольдемар (1864-1893).

После выпуска из Псковской гимназии, он поступил в Петербургский Институт Корпуса инженеров путей сообщения, который окончил в 1876 году.

Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. в чине обер-офицера. После войны работал инженером на железной дороге в Пензе, затем в Москве.

В 1896-1898 гг. — начальник службы тяги Московско-Казанской железной дороги. В 1896-1905 гг. одновременно преподавал в Императорском Московском инженерном училище ведомства путей сообщения; в 1898-1906 гг. заведовал, организованной в училище, кафедрой «Локомотивы».

Был участником Международных железнодорожных конгрессов: VII конгресса в 1905 году в Вашингтоне, и VIII конгресса в 1910 году в Берне.

В 1910 году вышел в отставку. Переехав в Латвию, преподавал на машиностроительном факультете Рижского политехнического института. С 1918 года преподаватель Балтийского высшего технического училища. В 1921-1926 гг. — профессор технического факультета Латвийского университета. В 1924 году Нольтейну было присвоено звание Почётный доктор-инженер (Doc.-ing. E. H.)

Научная и конструкторская работа
Во время работы на Московско-Казанской железной дороге сконструировал надёжные товарные паровозы серии Чн с четырьмя сцепными осями.  В 1902 г. впервые в России предпринял установку пароперегревателя на паровоз (был выбран пароперегреватель Шмидта на паровоз серии Ж типа 2-3-0) на Коломенском заводе. Под руководством Е. Е. Нольтейна был сконструирован паровоз серии "фита". В 1907 году совместно с К. Н. Сушкиным разработал и построил паровоз серии К. В 1908 году разработал эскизный проект с техническими инновациями паровоза серии V.

Автор ряда теоретических работ по динамике паровоза. Занимался изучением работы рессор, устойчивости вагонов, рабочего процесса работы паровых машин, и т. д.

Разработал метод расчёта уравновешивания локомотивов. Опубликовал ряд научных работ, важнейшая их которых: Курс паровозов. — : Тов-во В. Чичерин, 1902. — 121 с илл.

Предложил проект прокладки метрополитена в одном из районов Москвы.

Семья

Жена (с 1878 г.) — София Фёдоровна Нольтейн, урождённая Рау (; 1856-1937) — уроженка Санкт-Петербурга из семьи купца из Любека, долгое время жившего в России.

Их дети:
 Георгий Егорович (1883, Полтава — 1961, Спрингфилд, штат Огайо, США) — русский инженер-механик, окончил ИМТУ в 1908, с В. И. Гриневецким руководил проектированием двигателя внутреннего сгорания в 1912-1918 гг.
 София Егоровна (1885, Полтава — 1955, Любек, Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ) 
 Бруно Егорович (1887, Москва — 1969, Любек) — присяжный поверенный в Риге.
 Маргарита Егоровна (1888-1889)
 Рудольф Егорович (1890—?)
 Эрих Егорович (1892, Москва — 1980, Ингольштадт, Бавария, ФРГ) — офицер ВМФ Российской империи, окончил морской кадетский корпус в 1914г., лейтенант флота (с 1916), служил на Черноморском флоте. Участник Первой мировой войны и Белого движения. С окончанием военных действий на Юге России, эмигрировал в Эстонию. Художник.

Примечания

Ссылки
 Noltein, Georg // Baltisches biografisches Lexikon digital 
 Нольтейн Егор Егорович 
 Биография Нольтейн Егор Егорович

Родившиеся в Пскове
Родившиеся 13 февраля
Родившиеся в 1854 году
Выпускники Псковской гимназии
Выпускники Петербургского университета путей сообщения 
Преподаватели МИИТа
Конструкторы локомотивов
Локомотивостроители и конструкторы локомотивов
Инженеры Российской империи
Преподаватели Рижского технического университета
Преподаватели Латвийского университета
Почётные доктора
Умершие в Латвии
Умершие 8 марта
Умершие в 1936 году